Roodvonk (ziekte), infectieziekte
 Roodvonk (televisieprogramma), Vlaams televisieprogramma voor jongeren (1983-1985)